Тринидад има више значења:
 Тринидад
 Тринидад (Калифорнија)
 Тринидад (Тексас)
 Тринидад (Колорадо)